A The Calling együttes debütáló lemeze, mely 2002-ben jelent meg a BMG-nél.

Dalok
Unstoppable
Nothing's Changed
Wherever You Will Go
Could It Be Any Harder
Final Answer
Adrienne
We're Forgiven
Things Don't Always Turn Out That Way
Just That Good
Thank You
Stigmatized

The Calling-albumok
2002 nagylemezei